Název Brzina má více míst:
 Brzina (řeka), přítok Vltavy
 Brzina (Svatý Jan), část obce Svatý Jan v okrese Příbram